

Alimentazione 
 Blenio – formaggio di latte bovino del Canton Ticino (Svizzera)

Storia 
 Baliaggio di Blenio – dipendenza della Vecchia Confederazione svizzera (1495-1798)

Geografia

Svizzera 
 Blenio – comune nel distretto di Blenio (Canton Ticino)
 Distretto di Blenio – distretto (Canton Ticino)
 Valle di Blenio – valle nelle Alpi Lepontine (Canton Ticino)